* Нейман, Авраам Исаакович (1809—1875) — казённый раввин Санкт-Петербурга, председатель Раввинской комиссии при Министерстве внутренних дел России.
 Нейман, Абрам Срулевич (1893—1967) — французский и немецкий изобретатель.